Yahiko – villaggio giapponese della prefettura di Niigata
 Yahiko – personaggio di Naruto
 Yahiko Myōjin – personaggio di Kenshin e Yahiko no Sakabatō